Gale kan syfta på:

 Gale (förlag) – ett bokförlag
 Gale (krater) - en krater på Mars